Bardaos es un topónimo gallego que puede referirse a:
Bardaos, parroquia del municipio de O Incio.
Bardaos, parroquia del municipio de San Sadurniño.
Bardaos, parroquia del municipio de Tordoia.
Santalla de Bardaos, parroquia del municipio de O Incio.
Castro de Bardaos, antiguo asentamiento del municipio de Tordoia.